Sherwood è un collegio elettorale inglese situato nel Nottinghamshire rappresentato alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Mark Spencer del Partito Conservatore, che rappresenta il collegio dal 2010.

Estensione
1983-1997: i ward del distretto di Newark di Bilsthorpe, Blidworth, Boughton, Clipstone, Dover Beck, Edwinstowe, Farnsfield, Fishpool, Lowdham, Ollerton North, Ollerton South, Rainworth e Rufford, e i ward del distretto di Ashfield di Hucknall Central, Hucknall East, Hucknall North e Hucknall West e i ward del Borough di Gedling di Bestwood Park, Calverton, Lambley, Newstead e Woodborough.
1997-2010: i ward del distretto di Newark and Sherwood di Bilsthorpe, Blidworth, Boughton, Clipstone, Dover Beck, Edwinstowe, Farnsfield, Lowdham, Ollerton North, Ollerton South, Rainworth e Rufford, i ward del distretto di Ashfield di Hucknall Central, Hucknall East, Hucknall North e Hucknall West e i ward del Borough di Gedling di Bestwood Park, Calverton, Lambley, Newstead, Ravenshead e Woodborough.
dal 2010: i ward del distretto di Newark and Sherwood di Bilsthorpe, Blidworth, Boughton, Clipstone, Edwinstowe, Farnsfield, Ollerton e Rainworth, i ward del distretto di Ashfield di Hucknall Central, Hucknall East, Hucknall North e Hucknall West, e i ward del Borough di Gedling di Bestwood Village, Calverton, Lambley, Newstead, Ravenshead e Woodborough.

Il collegio si trova nel Nottinghamshire centrale, e copre parte di tre autorità locali: il distretto di Ashfield, parte del borough di Gedling e la parte occidentale del distretto di Newark and Sherwood, la più grande area geografica del collegio.

Membri del parlamento

Elezioni

Elezioni negli anni 2010

Elezioni negli anni 2000

Risultati dei referendum

Referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea del 2016

Note

Sherwood